Джо́шуа Дэ́ниел «Джош» Ха́ртнетт (; ) — американский киноактёр и продюсер.

Биография 
Джошуа Дэниэл Хартнетт родился 21 июля 1978 года в городе Сент-Пол, штат Миннесота. В юности серьёзно увлекался футболом. По окончании в 1996 году школы в городе Миннеаполис Хартнетт учился в университете штата Нью-Йорк в городе Перчес. Затем 19-летний Джош переехал в Калифорнию.

Карьера 
В 1997 году Хартнетту предложили участие в телевизионном сериале «Крэкер». А уже в 1998 году на экраны вышли сразу 2 заметных фильма, снятых при его участии: «Хэллоуин: 20 лет спустя» и «Факультет».

Мировую известность Джошу Хартнетту принесла роль лётчика Дэнни Уокера в военной драме 2001 года Майкла Бэя и Джерри Брукхаймера «Перл Харбор». Фильм получил премию Оскар и множество других наград. В том же году вышел фильм «Чёрный ястреб» с Джошем в главной роли, который также был отмечен в четырёх номинациях кинопремии «Оскар».

В 2004 году актера можно было увидеть в мелодраматическом триллере «Одержимость», ремейке фильма «Квартира» 1996 года. В 2005 году он сыграл киллера в неонуаре «Город грехов» Роберта Родригеса, экранизации графических романов Фрэнка Миллера.

В 2006 году на кинофестивале «Санденс» состоялась премьера криминального триллера «Счастливое число Слевина» с Джошом Хартнеттом с главной роли. Также в картине сыграли Брюс Уиллис, Люси Лью и Морган Фриман.

В 2008 году в Вест-Энде (Лондон) Хартнетт исполнял роль Чарли Бэббита в сценической версии «Человека дождя».

С 2014 по 2016 год Джош снимался в телесериале «Страшные сказки» в роли Итана Чендлера, который позже оказался изменённой версией классического персонажа фильмов ужасов Лоуренса Тэлбота / Человека-волка. Это делает Джоша третьим актёром (после Лона Чейни-младшего и Бенисио дель Торо), исполнившим эту роль в крупнобюджетном проекте.

В период с 2017 по 2020 год наиболее заметными проектами в фильмографии актера стали «Горы и камни» и «На глубине 6 футов». В 2021 году Хартнетт снялся в фильме Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

Личная жизнь 
С 2004 по 2006 год встречался со Скарлетт Йоханссон.

С 2012 года встречается с актрисой Тэмсин Эгертон. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь. В первой половине 2017 года у супругов родилась вторая дочь. В конце 2019 года у пары родился третий ребенок.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Южной средней школы (Миннесота)
Выпускники Перчейз-колледжа
Киноактёры США